Greinsfurth ist der Name folgender Orte:

 Greinsfurth (Gemeinde Amstetten), Ortschaft der Gemeinde Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Greinsfurth (Gemeinde Winklarn), Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Greinsfurth (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich